Estremadura (Hiszpania)
 Estremadura (Portugalia)